Tajvan japán megszállása (1616)
 Tajvan japán megszállása (1874)
 Tajvan japán megszállása (1895)